Lochbrunnen ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Lochbrunnen, (in Basel?) generische Bezeichnung für zur Trinkwassergewinnung gefasste örtliche Quelle, die über Leitungen Brunnen speisen; siehe Basler Brunnen#Brunnen-Geschichte

 Lochbrunnen (Berwinkel), Quelle mit Abfluss zu einem Zufluss des Haselbachs (zur Murr) bei Berwinkel, Gemeinde Sulzbach am Kocher, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Lochbrunnen (Eutingen im Gäu), Karstquelle am Eutinger Talbach beim Oberen Eutinger Talhof, Gemeinde Eutingen im Gäu, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg: siehe Karstquellen des Talbaches und der Lochbrunnen im Eutinger Tal
 Lochbrunnen (Frankfurt am Main), Quelle in Frankfurt am Main, Hessen; siehe Quellenwanderweg im Frankfurter Grüngürtel#Lochbrunnen
 Lochbrunnen (Mönchberg), Quelle des Ullersbaches bei Mönchberg im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Lochbrunnen (Wombach), Quelle des Lochbrunnengraben (Sandgraben) bei Wombach, Stadt Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Lochbrunnen (Wildbad im Schwarzwald), rechte Unterhangquelle zum Brotenaubach in der Gemarkung Wildbad im Schwarzwald der Stadt Bad Wildbad, Landkreis Calw, Baden-Württemberg

 Schönhagerlochbrunnen, Quelle mit Bachabfluss von links zur Schlichem bei Berghof, Stadt Schömberg, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siedlungsplatz:
 Lochbrunnen (Weesen), einer der Siedlungskerne der Gemeinde Weesen, Wahlkreis See-Gaster, Kanton St. Gallen

Gewanne:
 Lochbrunnen, Waldgewann im Staatswald Kaltenbronn mit linkem Zufluss zum Brotenaubach in der Stadtteilgemarkung Reichental von Gernsbach, Landkreis Rastatt; liegt gegenüber dem Lochbrunnen (Wildbad im Schwarzwald)
 Lochbrunnen, Waldgewann bei Siegelsbach, Landkreis Heilbronn, Baden-WÜrttemberg, mit Quelle des Tiefenbachs (zum Mühlbach, zum Neckar bei Neckarmühlbach)

Siehe auch:
 Lochbrunnengraben